Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Дарію Гаврилову з рахунком 6–2, 6–1. Здобувши цю перемогу, Кузнецова стала останнім кваліфаєром на Чемпіонат WTA 2016.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, одиночний розряд
2016